Piatti heeft betrekking op:
 Piatti (voertuigen) - een producent van scooters en hulpmotoren
 Carlo Alfredo Piatti - Italiaans cellist en componist